Horner kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack Horner
 John R. Horner
 Harry Theodore Horner

Robotskapade auktorsförkortningar